

Cinema 
Go Fish - Segui il pesce (Go Fish) – film del 1994 diretto da Rose Troche
Go Fish – film del 2000 diretto da Lawrence L. Simeone

Televisione 
Go Fish – serie televisiva statunitense del 2001
 Il dna del campione (Go Fish) – episodio della seconda stagione di Buffy l'ammazzavampiri

Altro 
 Go fish – gioco per bambini, variante del Gioco delle famiglie